Szwecja:
 Tun – miejscowość

Osoby:
 Tun Abdul Razak – malezyjski polityk
 Tun Tin – birmański polityk
 Petrus Tun – mikronezyjski polityk
 Than tun – birmański polityk
 Wana Tun – birmański zapaśnik
 Zaw Linn Tun – mjanmański piłkarz
 Zaw Min Tun – mjanmański piłkarz

Inne:
 Tun – anglosaska jednostka objętości

Zobacz też:
 Kafr at-Tun
 Thun
 TUN
 Tunak Tunak Tun